Валлетта:

 Валлетта — столица республики Мальта.
 Валлетта — футбольный клуб Валлетты, Мальта.
 Валлетта, Эмбер (род. 1974) — американская топ-модель, телеведущая и актриса.
 Монако Ла Валлетта, Раффаэле (1827—1896) — итальянский куриальный кардинал.

См. также 
 Валетт